Ахве́рдиев — фамилия. Известные носители:

 Ахвердиев (Ахвердов), Абдуррагим Асадбек оглы (1870—1933) — азербайджанский писатель, драматург, переводчик, публицист, театральный и общественный деятель, классик азербайджанской литературы;
 Ахвердиев, Гасан Али оглы (1917—1986) — азербайджанский советский художник.
 Ахвердиев, Али Гасан оглы (1939—1992) — азербайджанский и советский актёр и певец, Заслуженный артист Азербайджанской Республики.
 Ахвердиев, Гусейн Гасан оглы (род. 1956) — азербайджанский художник и скульптор.
 Ахвердиев, Уджал Гасан оглы (1960—2004) — азербайджанский художник.
 Ахвердиев, Кара Намаз оглы (1892—1967) — азербайджанский советский животновод, лауреат Сталинской премии.
 Ахвердиев, Мешади Зейнал (ум. 1918) — азербайджанский тарист.
 Ахвердиев, Халил Гамза оглы (1919—1941) — советский военослужащий, участник обороны Брестской крепости.
 Ахвердиев, Ханлар Мамед оглы (1906—1980) — азербайджанский советский оперный певец, Заслуженный артист Азербайджанской ССР и Туркменской ССР.
 Ахвердиев, Эйюб Мамедали оглы (1911—1996) — азербайджанский советский актёр, Народный артист Азербайджанской ССР.

Ахвердиева 
 Ахвердиева, Елена Рафаиловна — азербайджанский художник, Заслуженный художник Азербайджанской Республики.